Greensburg finns på flera ställen

Greensburg, Indiana
Greensburg, Kansas
Greensburg, Kentucky
Greensburg, Louisiana
Greensburg, Pennsylvania
Greensburg, West Virginia